Le Torrent est un titre qui peut faire référence à :

Cinéma 
 1917 : Le Torrent, film français muet réalisé par Louis Mercanton
 1926 : Le Torrent (Torrent), film américain muet réalisé par Monta Bell
 2012 : Le Torrent, film québécois réalisé par Simon Lavoie
 2022 : Le Torrent, film français réalisé par Anne Le Ny

Littérature 
 1950 : Le Torrent, nouvelle d'Anne Hébert incluse dans un recueil de nouvelles éponyme.

Voir aussi 
 Le Torrent et la Rivière, fable de Jean de La Fontaine.

Homonymie de titre